Суперкубок Нідерландів з футболу 2022  — 32-й розіграш турніру. Матч відбувся 30 липня 2022 року між чемпіоном Нідерландів Аяксом та володарем кубка Нідерландів ПСВ.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2022
Нідерланди
Серпень 2022
2022 у нідерландському спорті